Нижче наведено список населених пунктів Благоєвградської області, Болгарія.

Примітки 

Благоєвградська область